Филип I може се односити на различите краљеве или владаре.

 Филип I Македонски (око 640. п. н. е. -602. п. н. е.), краљ античке Македоније од 640. п. н. е. до 602. п. н. е.
 Филип Арабљанин (204—249.), римски цар
 Филип I Француски (1052—1108.), француски краљ
 Филип I Булоњски
 Филип I Наварски (1268—1314.), познатији је као француски краљ Филип IV Лепи
 Филип I Тарентски (1278—1332.), био кнез Тарента
 Филип I Бургундијски (1346—1361.) војвода Бургундије
 Филип I од Хесена (1504—1567.)
 Филип I од Кастиље (1478—1506.), муж Хуане Луде, кћерке Католичких краљева и син Максимилијана I, Светог римског цара, такође познат и као Филип Лепи
 Филип I Португалски (1526—1598.), познатији је као шпански краљ Филип II Шпански
 Филип I, војвода од Орлеана